Latabár Árpád (1878–1951) színművész, komikus
 Latabár Árpád (1903–1961) az előző fia, színművész, komikus
 Latabár Árpád (1963) az első Árpád dédunokája, színművész